Айполово — село в Каргасокском районе Томской области России. Входит в состав Нововасюганского сельского поселения.

География 
Село находится в западной части Томской области, в пределах Васюганской равнины, на правом берегу реки Васюган, вблизи места впадения в него реки Мостной, на расстоянии примерно 246 километров (по прямой) к западу-юго-западу (WSW) от села Каргасок, административного центра района. Абсолютная высота — 70 метров над уровнем моря.

История 
Основано в 1700 году.
По данным 1926 года имелось 34 хозяйства и проживал 141 человек (в основном — остяки). В административном отношении являлось центром Айполовского сельсовета Каргасокского района Томского округа Сибирского края.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 100 %.
 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения селькупы составляли 35 %, ханты — 25 %.

Примечания 

Населённые пункты Каргасокского района